

Pessoas 
 Bret Easton Ellis
 James Easton

Localidades 
 Easton (Pensilvânia)
 Easton (Illinois)
 Easton (Minnesota)
 Easton (Washington)
 Easton (Missouri)
 Easton (Maryland)
 Easton (Texas)
 Easton (Kansas)

Ou ainda:
 West Easton

Desambiguação